Никитина Валентина Петровна (19 февраля 1918, Саратов — 25 августа 2003, там же) — советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Саратовской государственной академии права, специалист по гражданскому и семейному праву.

Биография 
Валентина Петровна Никитина родилась 19 февраля 1918 года в городе Саратове в семье железнодорожных рабочих.

 1926 год — 1933 год — учёба в школе.
 1933 год — 1937 год — учёба в Саратовском индустриальном техникуме.
 1938 год — 1939 год — учёба в Саратовском юридическом институте имени Д. И. Курского. Прервала учёбу в институте и переехала с мужем в Читу.
 1940 год — 1941 год — работа помощником прокурора в Чите.
 1941 год — после призыва мужа на фронт вернулась в Саратов и продолжила учёбу в институте.
 1941 год — 1948 год — работа судьёй Саратовского областного суда с совмещением учёбы в институте.
 1943 год — окончание с отличием Саратовского юридического института имени Д. И. Курского.
 1947 год — 1952 год — учёба в аспирантуре.
 1947 год — 2003 год — последовательно работала преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права Саратовского юридического института имени Д. И. Курского.
 1952 год — защита диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Вопросы возмещения вреда, причинённому имуществу колхозов».
 1964 год — присвоено учёное звание доцента.
 1977 год — защита диссертации на соискание учёной степени доктора юридических наук на тему «Правовые проблемы регулирования имущественных отношений в советской семье».
 1981 год — присвоено учёное звание профессора.

В. П. Никитина неоднократно привлекалась к подготовке заключений на проекты законов, вносимых в Государственную Думу РФ, проектов постановлений Пленума Верховного суда РФ, проектов законов Саратовской областной думы. Ею опубликовано более 70 научных работ.

Умерла 25 августа 2003 года в городе Саратове.

Избранные публикации

Авторефераты диссертаций

Монографии, учебные пособия

Статьи

Примечания

Литература 
 
 
 

Юристы
Юристы по алфавиту
Юристы XX века
Юристы XXI века
Юристы СССР
Юристы России
Правоведы
Правоведы по алфавиту
Правоведы XX века
Правоведы XXI века
Правоведы СССР
Правоведы России
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Специалисты по гражданскому праву
Специалисты по семейному праву